Му́ми-тро́лли () — центральные персонажи серии книг финской шведскоязычной писательницы Туве Янссон. Книги были первоначально изданы на шведском языке, а затем переведены на десятки других языков, включая русский.

Миниатюрные существа, внешне похожие на таинственных маленьких зверей, ожившие игрушки или фигурки на детских рисунках. Имеют белые и округлые тела с большими мордами, из-за которых напоминают игрушечных бегемотов. В далёком прошлом жили за печами в домах людей, подобно скандинавским троллям, потомками которых они являются, и домовым; со временем, когда паровое отопление почти вытеснило печное, им пришлось искать себе другие пристанища.

В книгах Туве Янссон повествуется об одной семье муми-троллей — Муми-семействе. Эта беззаботная и предприимчивая семья живёт в своём доме в Муми-долине (Мумидол), хотя в определённые периоды они жили в маяке и театре.

Создание 

Существует несколько легенд о том, как возник образ муми-тролля, однако все они сходятся на том, что его графическое воплощение появилось не ранее 1930 года. Впервые изображение муми-тролля было опубликовано в карикатуре в финском журнале Garm в 1940 году. Первая книга из серии работ о муми-троллях «Маленькие тролли и большое наводнение» была написана и проиллюстрирована в 1938 году, а из печати вышла 7 лет спустя. Однако настоящую популярность завоевала вторая повесть «Муми-тролль и комета» (1946), в которой было дано подробное описание Долины муми-троллей (Муми-дален), ставшей местом действия большинства последующих историй. Следующая книга — «Шляпа волшебника» (1949) — дала толчок «муми-буму» во многих странах мира.

Первоначально Туве Янссон именовала Муми-тролля (главного героя своих книг) Снорком и использовала его образ как своеобразную эмблему или подпись. Фигурка Снорка присутствовала на всех иллюстрациях и карикатурах, нарисованных Янссон. Снорк заметно отличался от более позднего образа Муми-тролля — он был более худым, имел длинный узкий нос и ушки, похожие на рожки (аналогичный облик имеют все муми-тролли на ранних иллюстрациях).

Персонажи 

Вселенная, созданная Туве Янссон, обширная и разносторонняя. Её главные персонажи:

Муми-семья 

 Муми-тролль — главный герой. Внешне похож на маленького белого гиппопотама. По местным меркам подросток. Общий любимец, подкупающе искренний, отзывчивый, любит родителей и друзей. С удовольствием, как ребёнок, ищет приключений и пускается во всевозможные путешествия; всегда жаждет чего-то нового, невиданного, таинственного и необыкновенного. Иногда Муми-троллю кажется, что время замедляется, а мысли растут — на самом деле это растёт он сам. Смел, но иногда робок. Легко заводит новые знакомства, чем часто причиняет беспокойство своей маме.
 Муми-мама — идеальная мама, воплощение доброты, нежности и заботы. Всегда всё всем разрешает. Всегда готова принять у себя в доме новую «порцию» друзей своего любимого сына, всех накормить, окружить вниманием и уложить спать. Всегда ходит с сумкой, в которой не носит ничего особенного, только вещи, которые могут вдруг понадобиться: сухие носки, леденцы, порошки от желудка. Знакомство Муми-папы и Муми-мамы произошло, когда во время шторма море принесло её прямо к нему в объятия.
 Муми-папа — родился при неповторимом положении звёзд и был оставлен в Доме для подкидышей тётки Хемулихи. В юности много путешествовал. Самостоятельно выстроил Муми-дом. Является также известным в Муми-доле писателем, автором мемуаров. Верен своим привычкам, но способен на отчаянные поступки и любит всё необычное. Считает себя одарённым, но непонятым.

Друзья муми-семьи 

 Снифф — друг Муми-тролля. Имеет длинный хвост, внешностью схож с крысёнком. Сын зверька Шнырька и зверюшки Сос и внучатый племянник Фредриксона. Капризен, труслив, немного жаден и склонен к занудству. Как сорока, любит всё яркое и блестящее. Нашёл свой грот (хоть и не совсем самостоятельно), о чём неустанно повторяет всем окружающим. Любит существ, которые меньше него самого. Любимая фраза: «Это приключение может быть опасно для такого маленького зверька, как я». Очень дорожит своим хвостом.
 Снусмумрик — Сын Мюмлы-мамы и Юксаре. Лучший друг Муми-тролля. Каждое лето проводит в Муми-доле, а осенью отправляется в дальние края. Знает всех птиц и животных. Неутомимый путешественник и искатель приключений, любит одиночество, курить трубку и играть на губной гармонике. Ненавидит запрещающие таблички и сторожей. Равнодушен к собственности. Живёт в палатке, которую всегда носит в своем рюкзаке.
 Домовой (в переводе Людмилы Брауде и Н. Беляковой Тролль) — дальний предок Муми-семейства. Судя по авторским рисункам, имеет лишь отдалённое сходство с муми-троллями. Живёт в Муми-доме за печкой. Согласно семейной легенде, когда-то все муми-тролли жили за печками в домах людей, но потом перебрались в Муми-дол.
 Снорк — брат фрёкен Снорк. Внешне очень похож на Муми-тролля, но, как и все снорки, меняет свой цвет в зависимости от настроения (естественный цвет — бледно-фиолетовый). Любит во всём наводить порядок и проводить собрания по любому поводу. Очень серьёзный и слегка заносчивый. Мечтает придумать «вычислительную машину, такую, чтобы решала… что хорошо, а что дурно».
 Фрёкен Снорк — сестра Снорка, подруга муми-тролля. Вся покрыта мягким пухом, носит чёлку и золотой браслет на ноге (её естественный цвет, в отличие от брата, — светло-зелёный). Очень кокетлива, любит украшения и проводит много времени перед зеркалом. Очень сообразительна.
 Фредриксон, Шнырёк (в другом переводе - Шуссель) и Юксаре — спутники по кораблю «Морзской Аркестр» и просто друзья Муми-Папы. Последние двое — отцы Сниффа и Снусмумрика соответственно, а Фредриксон — родной дядя Шнырька.
 Зверушка Сос (в другом переводе -  Муссель) — жена Шнырька и мать Сниффа.
 Привидение — «прежний владелец» дома, в котором жил Муми-папа с друзьями в молодости (описано в «Мемуарах»). Любит чёрный юмор, но не злобливо. Лучшие отношения достигнуты с Фредриксоном.
 Туу-тикки — существо женского пола. Как полноценный персонаж действует только в книге «Волшебная зима», упоминается в рассказах сборника «Дитя-невидимка» и встречается в некоторых комиксах, созданных Туве и Ларсом Янссонами. Туу-тикки живёт в домике на берегу моря, не испытывая особой потребности в общении с окружающим миром. Больше всего на свете любит лежать на земле и смотреть в небо. Но если к ней заходят гости, она всегда готова накормить их супом.

Другие жители Муми-дола 

 Хемуль — один из самых образованных жителей Долины. Довольно занудный, но в принципе добродушен, если его не злить. Любит командовать и никогда не признаёт своей неправоты. Коллекционировал почтовые марки, а собрав все марки мира, переключился на растения. Ходит в платье, которое ему досталось в наследство от тётки, в качестве приветствия использует книксен. Имеет многочисленных родственников (один из них, коллекционирующий бабочек, появляется в книге «Муми-тролль и комета»; другой, увлекающийся слаломом и лыжным спортом вообще, — в книге «Волшебная зима»).
 Ондатр (в переводе Брауде и Беляковой Выхухоль) — очень много «философствует» и любит, чтобы другие за ним ухаживали. Постоянно читает толстую книгу под названием «О ненужности всего сущего» (в некоторых переводах — «О тщете всего Сущего») и ожидает конца света.
 Малышка Мю — самая маленькая мюмла (по размеру, но не по возрасту). Ехидная и насмешливая, но не злая. Не умеет грустить, может только радоваться или сердиться. Любит шум.
 Мюмла — серьёзная девушка, стремится к самостоятельности и независимости. Любит свои роскошные волосы, которые всё время расчёсывает. Пытается (без особого успеха) воспитывать свою младшую сестру Малышку Мю.
 Филифьонка — нервная дамочка, очень боится насекомых и вечно куда-то спешит. Любит наводить порядок и готовить. Не любит родственников, но считает своей обязанностью проявлять к ним родственные чувства.
 Тофсла и Вифсла — два маленьких юрких создания неопределённого пола (в оригинале девочки, в некоторых переводах — мальчики). Говорят на непонятном языке. Никогда не расстаются со своим большим чемоданом. Любят молоко и содержимое своего чемодана.

Чудовища 

 Морра — чудовище женского пола, внешне похожее на медузу. Морра «чудовищно омерзительная», холодная и очень одинокая. Там, где она проходит, всё замерзает. Садится на любой огонь, который ей попадается, чтобы согреться, но тут же гасит его. Слово «Морра» обитатели Муми-дола используют как ругательство. Впоследствии, в книге «Папа и море», Муми-троллю удаётся её «разморозить», принося каждый вечер специально для неё лампу. Участие её трогает — Морра больше не замораживает всё вокруг и даже танцует для Муми-тролля.

Псевдочудовища 

 Хатифнатты — безликие и безэмоциональные вечные странники, заряжаются электричеством и поклоняются барометру.
 Скалотяпы — Они же Кскаламлипы и Липолапы (в некоторых переводах — Клипдассы) — сверхобщительные маленькие зверьки вроде голов хомяков или собак на ножках, живущие стаями. От избытка чувств иногда могут навредить. Встречены папой Муми-тролля во время странствий, описанных в «Мемуарах Муми-папы».
 Эдвард — дронт, вечно купавшийся в водах, где ходил «Морзской Аркестр». Имеет скверный характер, ругается морским языком (чаще всего на экипаж корабля из книги «Мемуары Муми-папы»).

В появившихся позднее книгах и комиксах также появляются другие персонажи, к примеру, Стинки () — лохматое, дурно пахнущее существо.

Техника

Морзкой Оркестор 
«Морзкой Оркестор» — корабль, фигурирующий в книге «Мемуары Муми-папы». Корпус красного цвета с голубой надписью Мрзской Аркестр, сделанной Шнырьком. На вершине до шторма — позолоченная луковица. Экипаж:
 Муми-папа — тролль, главный герой книги и прошлое повествователя приключений экипажа корабля. По сути, на корабле он старпом.
 Фредриксон — капитан корабля и лучший друг Муми-папы. Хорошо ладит с техникой, оптимист, очень общителен — умеет найти общий язык даже с привидением.
 Шнырёк — племянник капитана корабля. Шнырь. Довольно несдержан (женился на Зверушке Сос, не подождав друзей), хоть и трусоват, но при этом очень трудолюбив (сам взялся за покраску корабля, правда, некачественную — кривая ватерлиния и искажённое название — вместо «Морской Оркестр» «Морзской Аркестр»).
 Юксаре — внешне мужской аналог Мюмлы. Очень ленив и не ухожен. На корабле фактически является пассажиром, так как всю работу за него делает остальная троица.

Книги 

 Маленькие тролли и большое наводнение (Småtrollen och den stora översvämningen) — 1945
 Муми-тролль и комета (Kometjakten / Kometen kommer) — 1946
 Шляпа волшебника (Trollkarlens hatt) — 1948
 Мемуары Муми-папы (Muminpappans bravader / Muminpappans memoarer) — 1950
 Опасное лето (Farlig midsommar) — 1954
 Волшебная зима (Trollvinter) — 1957
 Дитя-невидимка (Det osynliga barnet) — 1962 (сборник рассказов)
 Муми-папа и море (Pappan och havet) — 1965
 В конце ноября (Sent i november) — 1970
Многие из книг имеют не одно издание, серьёзно отличаются по сюжету и набору иллюстраций.

В мае 2010 года, в честь 65-летнего юбилея муми-троллей, изданы:
 «Муми-Тролли». Полное собрание комиксов в 5 томах. Том 1 (1954–1959 годы) (Moomin: The Complete Tove Jansson Comic Strip, Volume One (1954-59)) — 2010
 «Муми-Тролли». Полное собрание комиксов. Том 2. (1954–1959 годы) (''Moomin: The Complete Tove Jansson Comic Strip, Volume Two (1954-59) — 2011

Ещё при жизни Туве Янссон разрешала другим авторам писать новые книги о Муми-троллях (см. медиафраншиза). В Финляндии и Швеции около десятка авторов пишут книги о приключениях жителей Муми-дола. Наиболее известным и успешным среди писателей, продолжающих описание жизни Муми-троллей, считается Харальд Сонессон, который, подобно Янссон, сам иллюстрирует свои книги.

Экранизации

Япония 
 Муми-тролли (1969, 65 эп.) (Moomin/Muumin).
 Новые муми-тролли (1972, 52 эп.).
 Приключения муми-троллей (1990, 78 эп., 1991, 26 эп.).

Польша 
  (1977—1982, ПНР, 78 серий по 10 мин.).
  (1983, 58 мин.).
  (1986, 60 мин.).

СССР

Муми-тролли (1978) 
Кукольная серия ТО «Экран» по мотивам повести «Муми-тролль и комета», 17 — 20 мин. Режиссёры Аида Зябликова (1), Нина Шорина (2, 3).

 «Муми-тролль и другие»
 «Муми-тролль и комета»
 «Муми-тролль и комета: Путь домой»

Муми-дол 
Мультфильмы студии «Свердловсктелефильм» по мотивам повести «Шляпа волшебника», 15—20 мин. Внешний вид персонажей отличается от классических иллюстраций Туве Янсон. Режиссёр Анатолий Аляшев

 «Всё дело в шляпе» (1980).
 «Лето в Муми-доле» (1981).
 «В Муми-дол приходит осень» (1983).

Совместное производство 
  (1992, Япония/Финляндия/Нидерланды, 68 мин.).
  (2008, Финляндия/Польша/Австрия, 70 мин.).
  (2010, Финляндия/Польша/Великобритания, 75 мин.).
  (2014, Финляндия/Франция, 80 мин.).
  (2017, Финляндия/Польша, 82 мин.).
 Долина Муми-троллей (2019, Финляндия/Великобритания, анимационный сериал).

Армения 
 Из жизни маленьких троллей (2008, Арменфильм). По мотивам сказки «Последний в мире дракон».

Диафильмы 
 Муми-тролль и шляпа волшебника (Советский диафильм 1977 года по книге Туве Янссон «Шляпа волшебника». Сценарий Н. Шерешевской, иллюстратор Б. Диодоров).
 Муми-тролль в джунглях (Советский диафильм 1978 года по книге Туве Янссон «Шляпа волшебника». Сценарий Н. Шерешевской, иллюстратор Б. Диодоров).

Прочие адаптации 

В 1949 году Вивика Бандлер поставила в Шведском театре спектакль по книге «Муми-тролль и комета». Автором пьесы и декораций стала сама Туве. Премьера состоялась 28 декабря 1949 года. Спектакль стал успешным.

В 2015 году труппой Финского национального балета был поставлен первый в мире балет по произведениям о муми-троллях. Его либретто основано на повести «Муми-тролль и комета». В марте 2015 году на сцене Финской национальной оперы состоялись предпремьерные показы, официальная премьера намечена на 10 мая 2015 года.

В 2010 году российский композитор и гитарист Лекс Плотников (Mechanical Poet) выпустил музыкальный альбом «Hattifatteners: Stories From The Clay Shore», основанный на сюжетах всех книг Туве Янссон о муми-троллях. 4 части инструментальной саги сопровождаются вручную слепленными из подручных средств иллюстрациями, на которых изображены персонажи, места и события из сказок. Впоследствии из-за проблем с правами альбом был перевыпущен под названием Mistland Prattlers, а из оформления и названий треков в новой версии создатели вынуждены были убрать отсылки к «Муми-троллям».

В 2007-м году российская группа «Небослов» записала музыкальную версию сказки «Муми-тролль и Шляпа Волшебника» (2CD, 120 мин.). В 2012 году той же группой группой была выпущена музыкальная сказка «Муми Тролль и комета». Автор песен — И. Прозоров. В 2019-м «Небослов» издал ещё одну музыкальную сказку «Мемуары Муми-папы». В планах у группы запись сказок «Волшебная зима», «Опасное лето» и «В конце ноября».

Медиафраншиза 

Авторизованные фигуры большинства персонажей книг о муми-троллях выпускаются финской керамической фабрикой «Арабиа». Фабрика выпускает также посуду с авторскими рисунками-иллюстрациями Туве Янссон — как сервизы, так и отдельные предметы вроде кофейных кружек, а также ёлочные игрушки.

Доходы от реализации продукции, использующей образы муми-троллей, в 2008 году составили такую же часть государственного бюджета Финляндии, что и налоговые отчисления корпорации Nokia. Муми-тролли особенно популярны в Японии, где есть фан-клубы и множество магазинов, торгующих сувенирной продукцией с муми-тематикой.

2010 год отмечался в Финляндии как «Год Муми-тролля» по случаю 65-летия выхода в свет первой книги Туве Янссон. В связи с этим по всей стране проходили выставки, концерты, театрализованные представления, посвященные муми-троллям и Туве Янссон. В России издательство Zangavar начало выпуск полного собрания авторских комиксов Туве Янссон в пяти томах.

Музеи 
 В Наантали открыт тематический парк Страна муми-троллей, функционирующий в летнее время и закрывающийся в сентябре (когда Муми-семейство впадает в спячку).
 В Тампере создан музей «Долина Муми-троллей». Оригинальные иллюстрации, выполненные Туве Янссон, а также трехмерные макеты, являются существенной частью атмосферы музея.
 Экспозиция, посвящённая героям, есть также в детском музее «Юнибаккен» в Стокгольме.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Муми-Дол — Русскоязычный сайт о муми-троллях
 Неофициальный путеводитель по героям Муми-далена на сайте, посвящённому творчеству Туве Янссон
 Статья о Муми-троллях на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии
 Книжка Харальда Сонессона

 
Разумные расы в фэнтези